Sous haute tension (Time Bomb) est un téléfilm de 2006 réalisé par Stephen Gyllenhaal.
Sous haute tension (Live Wire) est un roman de Harlan Coben publié en 2011.